Blackness ist der Name folgender schottischer Ortschaften:

 Blackness (Dundee)
 Blackness (Falkirk)